Хольштедт () — деревня в Германии, в земле Тюрингия, входит в район Ваймарер-Ланд в составе коммуны Гросшвабхаузен.

Население составляет 238 человек (на 1 декабря 2007 года). Занимает площадь 4,13 км².

История 
Первое упоминание о поселении встречается 2 декабря 958 года.

1 декабря 2007 года, после проведённых реформ, Хольштедт вошёл в состав коммуны Гросшвабхаузен.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Хольштедт на сайте коммуны

Города Тюрингии